Dionchus är ett släkte av plattmaskar. Dionchus ingår i familjen Dionchidae. 

Dionchus är enda släktet i familjen Dionchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Dionchus